Von der Aa ist der Name folgender Personen:

 Albert von der Aa (1894–1978), Schweizer Politiker (SP) und Redakteur
 Karl von der Aa (1876–1937), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Rudolf von der Aa (1913–1991), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Van der Aa